Poison ( und  für Gift) steht für:
 Poison (Band), US-amerikanische Glam-Metal-Band
 Poison (Lied), Lied des Rockmusikers Alice Cooper aus dem Jahr 1989
 Poison, Originaltitel eines Films von Dennis Berry aus dem Jahr 2000; siehe Das blonde Biest – Wenn Mutterliebe blind macht
 Poison (1991), Film von Todd Haynes aus dem Jahr 1991
 Poison (2006), Film von Olaf Ittenbach aus dem Jahr 2006
 Poison (Demoszene), ehemalige Gruppe der Demoszene mit gleichnamigem Mailboxnetz
 Poison (Manga), ein Artbook von You Higuri
 Poison (Spiel), ein Spiel von Reiner Knizia
 Poison, ein Parfum von Dior

Siehe auch:
 Poisson